A 2002. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 19-én rendezték Kearnsben. Az aranyérmet az amerikai Derek Parra nyerte meg. A Magyarországot képviselő Baló Zsolt a 30. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekordok születtek:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

WR: világrekord

Források 

F01500